Zulgo peut désigner :
 les Zulgo, une population du Cameroun
 le zulgo, une langue tchadique
 Tala Zoulgo, une localité du Cameroun